Die 1. Divisjon 1964 war die 20. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die zweite Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 24. April 1964 und endete am 4. Oktober 1964.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Teams mussten absteigen.

Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister stellte in dieser Saison eine Besonderheit dar: Sowohl der Führende nach der Hinspielrunde (für den Wettbewerb des Europapokals der Landesmeister 1964/65) als auch der Meister am Ende der Saison (für den Wettbewerb des  Europapokals der Landesmeister 1965/66) nahmen daran teil. Diese Regelung führte für die Zukunft dazu, dass immer der tatsächliche Meister an diesem Wettbewerb teilnahm, nicht wie bisher der "Halbzeitmeister".

Saison 
SFK Lyn Oslo wurde zum  ersten Mal norwegischer Meister.

Seit dem dritten Spieltag stand die Mannschaft von Lyn an der Spitze. Zeitweise hatten sie fünf Punkte Vorsprung. Schon am 16. Spieltag sicherten sie sich die Meisterschaft. Weil der SFK Lyn sowohl nach der Hinrunde als auch am Ende der Saison an der Spitze standen, qualifizierten sie sich für die beiden folgenden Spielzeiten im Europapokal der Landesmeister.

Von den beiden Aufsteigern musste nur Raufoss IL wieder absteigen. Sandefjord BK konnte sich in der Liga halten.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1964

Fußballsaison 1964
Eliteserien-Saison (Fußball)